Karl Kutschera ist der Name folgender Personen:

* Karl Kutschera (Politiker), böhmischer Abgeordneter zum Österreichischen Abgeordnetenhaus 
 Karl Kutschera (Gastronom) (1876–1950), deutscher Gastronom
 Karl Kutschera (Bildhauer) (1886–??), österreichischer Bildhauer
 Karl Kutschera (Archäologe) (1905–1952), österreichischer Archäologe